Се́верный Рейн-Вестфа́лия:
 Северный Рейн-Вестфалия — федеральная земля в Германии.
 Северный Рейн-Вестфалия — фрегат Военно-морских сил Германии.
 Северный Рейн-Вестфалия — название одного из авиалайнеров Boeing 747-8.

См. также 
 NRW (значения)
 Вестфалия (значения)